Con il termine strappo ci si può riferire a:
Strappo – grandezza fisica che indica la derivata dell'accelerazione rispetto al tempo.
Strappo muscolare – in anatomia una interruzione della soluzione di continuità muscolare che appare durante una contrazione violenta
Licenza a strappo – una particolare forma di negoziazione contrattuale avente ad oggetto un software
 Strappo – specialità del sollevamento pesi
 Strappo – Tecnica di trasporto di un sottile strato di pittura, dal muro originario ad un nuovo supporto.

Altri progetti